Furia española puede referirse a:
 El Saqueo de Amberes de 1576, expresión utilizada para describir la crueldad de las tropas españolas e incorporada al estereotipo negativo de lo español denominado leyenda negra.
 La Selección de fútbol de España, expresión utilizada a partir de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, en esta ocasión utilizada de forma admirativa.
 Furia española, película de 1975 dirigida por Francesc Betriu.
 Un estribillo alternativo del Pasodoble Islas Canarias durante el Franquismo.